John Almon (17. Dezember 1737 in Liverpool – 12. Dezember 1805) war ein englischer Journalist, Verleger und Buchhändler, der sich vor allem politischen Themen und zeitgenössischer Gesellschaftskritik widmete. Ihm war u. a. daran gelegen, Parlamentsdebatten der Öffentlichkeit im Druck zugänglich zu machen und über vorgebliche Missstände in der Regierung aufzuklären. Ab 1761 war Almon in London zunächst als Reporter für den Gazetteer tätig und veröffentlichte A Review of Mr. Pitt’s Administration. Seine Texte fanden Anklang bei der Opposition. Im Jahre 1770 druckte John Almon schließlich einen der berüchtigten Briefe des Junius nach, was zu einer Anklage und Verurteilung wegen Verbreitung staatsgefährdender Schriften (seditious libel) führte.

Während der Amerikanischen Revolution engagierte sich John Almon weiterhin als politischer Autor und Verleger und gab den Remembrancer heraus. Sein Versuch, ab 1784 die Zeitung General Advertiser zu etablieren, scheiterte. Außer politischen Schriften veröffentlichte er Biographien und Unterhaltungsliteratur. Seine Korrespondenz mit Oppositionspolitiker John Wilkes, dem er freundschaftlich verbunden war, erschien nach seinem Tod.

Literatur 
 The correspondence of the late John Wilkes, with his friends, in which are introduced memoirs of his life, by J. Almon, London, 1805.

 The trial of John Almon, bookseller, upon an information, filed ex officio, by William De Grey, Esq; his Majesty’s Attorney-General, for selling Junius’s letter to the K----. Before the Right Hon. William Lord Mansfield, and a special jury of the county of Middlesex, in the Court of King’s-Bench, Westminster-Hall, on Saturday the second day of June, 1770. To which is prefixed a copy of the information. Taken in short hand, London, printed for J. Miller, in Queen’s-Head-Passage, Pater-Noster-Row, 1770.

 Another letter to Mr. Almon, in matter of libel, Dublin: J. Miliken, 1771.

 The Revolution (in the Government of Great Britain) in MDCCLXXXII impartially considered. The second edition. [Signed: An Independent Whig, i. e. John Almon], London: J. Debrett, 1782.

 Free Parliaments, or a vindication of the Parliamentary Constitution of England, in answer to certain visionary plans of modern reformers. [By John Almon], London: J. Debrett, 1783.

 Memoirs of a late eminent Bookseller (John Almon), London, 1790.

 Bookseller as rogue: John Almon and the politics of eighteenth-century publishing, by Deborah D. Rogers, New York: Peter Lang, 1986.

 John Almon (1737–1805), journalist and publisher, by Lynda Lee Leitner, unveröffentlichte Dissertation, Aberystwyth, 2003.

Weblinks 
 Biography of John Almon in the Dictionary of National Biography (1885–1900), Volume 1, by Edward Smith
 Die Briefe des Junius nach der zwoten ächten und vermehrten Ausgabe, aus dem Englischen übersetzet, Mietau und Leipzig, 1776
 Zwischen Ökonomie und Ideologie – der Buchmarkt des 18. Jahrhunderts in England

Journalist (Vereinigtes Königreich)
Verleger (18. Jahrhundert)
Buchhändler
Engländer
Geboren 1737
Gestorben 1805
Mann